El término HSH puede referirse:

 a Hekurudha Shqiptare, la principal empresa ferroviaria de Albania;
 a Hecho Sexual Humano, la moderna teoría de los sexos de la que se sirve la sexología para explicar a éstos;
 a los hombres que tienen sexo con hombres, un concepto epidemiológico acuñado durante los estudios, en la década de 1990, de la propagación de las infecciones de transmisión sexual;
 al HSH Nordbank, un banco comercial en Hamburgo y en Kiel, ambas ciudades alemanas;
 al HSH Nordbank Arena, uno de los nombres antiguos del Imtech Arena.